Koen van Slogteren, hoboïst
 Egbertus van Slogteren (1888-1968), professor aan de Landbouw Hogeschool Wageningen